Angelo Tosato – sacerdote e biblista italiano
Egidio Tosato – politico e giurista italiano
Paolo Tosato – politico italiano